Ре́дди () — фамилия. Известные носители:

 Редди, Брахмананда (1909—1994) — индийский юрист, политик, министр в правительстве Индиры Ганди.
 Редди, Кирти (род. 1978) — индийская актриса.
 Редди, Нилам Санджива (1913—1996) — президент Индии (1977—1982).
 Редди, Пэтси (род. 1954) — генерал-губернатор Новой Зеландии (2016—2021).
 Редди, Радж (род. 1952) — учёный в области теории вычислительных систем.
 Редди, Уильям Фрэнсис (род. 1952) — американский астронавт.
 Редди, Хелен (1941—2020) — австралийская вокалистка, композитор, автор текстов.